Арнольд Д. (Арни) «Стилтс» Ризен (; 9 октября 1924 года, Уильямстаун, штат Кентукки — 4 августа 2012 года, Бичвуд, штат Огайо) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной лиге и Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции центрового. Член Зала славы баскетбола.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в университете Восточного Кентукки и университете штата Огайо, в 1945 году заключил контракт с командой «Индианаполис Каутскис», которая выступала в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ), а в 1947 году включался во 2-ую сборную всех звёзд НБЛ. Позже выступал за команды «Рочестер Роялз» и «Бостон Селтикс». Всего в НБА провёл 10 сезонов. В сезоне 1950/1951 годов Ризен стал чемпионом НБА в составе «Роялз», а в сезоне 1956/1957 годов повторил свой успех, но уже в составе «Селтикс». Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА (1952—1955). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1949). Всего за карьеру в НБЛ сыграл 123 игры, в которых набрал 1606 очков (в среднем 13,1 за игру). Всего за карьеру в НБА сыграл 637 игр, в которых набрал 7633 очка (в среднем 12,0 за игру), сделал 5011 подборов и 1058 передач.

В 1998 году Ризен был включён в Зал славы баскетбола.

Смерть 
Арни Ризен умер от бронхогенной карциномы 4 августа 2012 года в городе Бичвуд (штат Огайо) в возрасте 87 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 Профайл Арни Ризена на сайте LandofBasketball.com
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Индианаполис Джетс»
Игроки «Рочестер Роялз»
Игроки «Бостон Селтикс»
Члены Зала славы баскетбола